Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 19 lutego. Wzięło w nim udział 54 zawodników z 21 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Thomas Wassberg.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984